EIX steht für:
 Vauxhall Wyvern EIX, britischer Pkw, siehe Vauxhall Wyvern #Modell EIX (1951–1957)
 Edison International (NYSE:EIX), US-amerikanisches Energieversorgungs-Unternehmen
 Ei Air Exports (ICAO-Code), irische Fluggesellschaft

Eix steht für:
 Eix, Gemeinde im Département Meuse, Region Grand Est, Frankreich
 Eix (Fluss), rechter Zufluss der Orne im Département Meuse, Region Grand Est, Frankreich
 Eix Transversal oder Eje Transversal, siehe C-25 (Katalonien), spanische Autobahn

Abkürzung